Il singolare femminile del torneo di tennis Medibank International 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Justine Henin-Hardenne che ha battuto in finale Francesca Schiavone 4-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Nadia Petrova (quarti di finale)

 Justine Henin-Hardenne (campionessa)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Francesca Schiavone (finale)
 Nicole Vaidišová (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medibank International 2006